

Toponyme

Afrique du Sud 
 Aurora, ville de la province du Cap-Occidental

Australie

Brésil

Canada 
 Aurora, une ville de la région de York en Ontario,

États-Unis

Italie 
 Aurora une sous-division historique de la ville de Turin

Philippines 
 Aurora (Isabela)
 Aurora (Zamboanga du Sud)
 Province d'Aurora, une province des Philippines,

Pacifique sud 
 Les îles Aurora, îles dont l'existence historique est contestée.

Suriname 
 Aurora, une localité du district de Sipaliwini,

Prénom 
Aurora est un prénom féminin francophone, espagnol, italien ou portugais.

Cinéma et télévision

Société 

 Aurora, une société de production américaine ;
 Aurora, une société de distribution vidéo brésilienne ;

Cinéma

Téléfilm 
 Aurora (Qualcosa di biondo), un téléfilm italien de Maurizio Ponzi diffusé pour la première fois en 1984 à la télévision  ;
 Aurora, un téléfilm espagnol réalisé par Antonio Flores diffusé en 1985 ;
 Aurora, un téléfilm allemand réalisé par Sibylle Hofter diffusé en 1998.

Série télévisée 
 Aurora (série télévisée), une telenovela de 2010-2011 par Telemundo.

Littérature 
 Aurora, œuvre de Michel Leiris, publiée en 1946.
 Aurora, un roman de science-fiction écrit par Kim Stanley Robinson et publiée en 2015.
 Aurora, une planète fictive dans les romans d'Isaac Asimov,
 Prix Aurora, un prix littéraire de science-fiction et de fantastique,
 Aurora, super-héroïne de la division Alpha de Marvel Comics.

Personnalités portant ce patronyme 
 Beatriz Aurora (1956-), peintre mexicaine ;
 Aurora (1996-), chanteuse norvégienne ;
 Valerie Aurora (1978-), informaticienne américaine ;
 Maria Aurora Lopes, femme politique santoméenne.

Musique

Groupe 
 Aurora, chanteuse norvégienne
 Aurora, groupe de rock identitaire italien ;
 Aurora Borealis, groupe de Black metal américain

Chanson 
 Aurora, une chanson du groupe Foo Fighters, présente sur leur album There Is Nothing Left to Lose.
 Aurora, une musique d'Hans Zimmer dédiée aux victimes de la fusillade d'Aurora.

Album

Opéra 
 Aurora, opéra d'Héctor Panizza.

Projet 
 Aurora, une galerie d’art indépendante située à Genève.

Transport 
 Aurora, un voilier ayant servi notamment pour l'expédition antarctique australasienne et l'expédition Endurance,
 Aurora, un bateau de croisière de la compagnie P & O Cruises,
 Aurora, une compagnie aérienne de l'Extrême-Orient russe,
 croiseur Aurore, un symbole de la révolution russe,
 SR-91 Aurora, un hypothétique prototype de l'armée de l'air des États-Unis,
 TEE Aurora, un ancien type de train.
 La Cadillac Aurora, concept-car à l'origine de l'Oldsmobile Aurora.

Aérospatial 
 programme Aurora, une série de missions de l'Agence spatiale européenne,
 Station spatiale Aurora, projet de station spatiale commerciale privée.

Fictif 
 La classe Aurore (ou vaisseau Aurore), est une classe de vaisseau fictive dans la série télévisée Stargate Atlantis,
 Aurora, le nom de la station en orbite de Mars dans le film The Last Days On Mars.

Entreprises 
 Aurora, un fabricant italien de stylos-plumes.
 Aurora Plastics Corporation, une compagnie américaine de maquettes.
 Aurora Cannabis, une entreprise canadienne de production et de distribution de cannabis à usage médical et récréatif.

Autres 

Homonymie de localités aux États-Unis
Homonymie de toponyme
Homonymie de prénom
Prénom féminin
Homonymie de titre
Homonymie de bateaux